Die 2. divisjon 1973 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Insgesamt 36 Mannschaften wurden in vier Gruppen eingeteilt. In den Gruppen A und B spielten jeweils zehn Teams, die nicht aus dem Norden des Landes kamen. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Divisjon auf. Die Zweitplatzierten der Gruppe A und B spielten zusammen mit dem Sieger der Distriktgruppe IX–X den dritten Aufsteiger aus. Die jeweils letzten zwei Teams stiegen in die 3. divisjon ab.

In den Distriktgruppe IX–X spielten acht Mannschaften aus den Provinzen Nordland, Helgeland und Troms, sowie acht Teams aus der Provinz Finnmark im Distrikt XI. Die beiden Sieger qualifizierten sich für das nordnorwegische Finale.

Gruppe A

Gruppe B

Distrikt IX–X

Distrikt XI

Play-offs

Finale Nordnorwegen 

|}

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1973
1973